Der Name Schlacht bei Tannenberg bezieht sich auf folgende Ereignisse:

* Schlacht bei Tannenberg (1410) zwischen dem Deutschen Orden und polnisch-litauischen Truppen
 Schlacht bei Tannenberg (1914) im Ersten Weltkrieg zwischen Deutschen und Russen